Švýcarské pozemní lanovky – přehled
{|class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="text-align: center;"
|+
|-bgcolor=#D0D0D0
| spol. 
| typ 
|   od   
|trať
|článekreference
|-
|style="background:#FFFFFF;"| A|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|ASm-LTB||P||1912||Ligerz – Prêles (Tessenberg)||
|-
|style="background:#FFFFFF;"| B|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|BB||P||1888||Kehrsiten – Bürgenstock||
|-
|BE||P||1898||Biel/Bienne – Evilard/Leubringen||
|-
|BLM||P||1891||Lauterbrunnen – Grütschalp (-Mürren)||BLM
|-
|BM||P||1923||Biel/Bienne BM – Magglingen/Macolin||
|-
|BrB||P||1907||Linthal BrB – Braunwald||
|-
|BUIC-DUI||P||1934||Unterwasser – Iltios||
|-
|style="background:#FFFFFF;"| C|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| D|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|Db||P||1895||Zürich, Römerhof – Waldhaus Dolder (Adlisberg)||
|-
|DBB||P||1912||Luzern Halde – Dietschiberg||
|-
|DIH||P||1906||Interlaken – Heimwehfluh||
|-
|DMB||P||1885||Bern, Kleine Schanze – Marziliquartier||
|-
|DPB||P||1932||Davos Dorf – Weissfluhjoch||
|-
|style="background:#FFFFFF;"| E|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| F|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|FA||P|| ||Lugano||
|-
|FLMS||P||1874||Locarno – Madonna del Sasso||
|-
|FMB||P|| ||Cassarate – Monte Brè||
|-
|FPR||P|| ||Piotta – Ritom||
|-
|FüB||P|| ||Harissenbucht (Stansstad) – Fürigen||
|-
|style="background:#FFFFFF;"| G|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|GB||P||1899||Wabern – Gurten Kulm||
|-
|GB||P|| ||Luzern – Gütsch||
|-
|GbB||P||1912||Giessbach See – Giessbach||
|-
|style="background:#FFFFFF;"| H|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|HB||P|| ||Interlaken – Harder Kulm||HB
|-
|style="background:#FFFFFF;"| I|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| J|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| K|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|KSB||P||1902||Kriens – Sonnenberg||
|-
|KWO||P||1926||Handeck – Gelmersee||
|-
|style="background:#FFFFFF;"| L|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|LO||P|| ||Lausanne, Flon – Ouchy||
|-
|LS||P|| ||Lausanne Place du Vallon – Signa ||
|-
|LSF||P|| ||Saas-Fee, Felskinn– Mittelallalin||
|-
|style="background:#FFFFFF;"| M|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|MBC-CG||P|| ||Cossonay, Gare – Ville||
|-
|MMB||P|| ||Punt Muragl – Muottas Muragl||
|-
|MS||P|| ||Paradiso (Lugano) – Monte San Salvatore||
|-
|MVR-TG||P||1992||Montreux - Vevey - Riviera||
|-
|MVR-VCP||P||1900||Vevey – Chardonne – Mont Pèlerin||
|-
|MVR-LAS||P||1910||Les Avants – Sonloup||
|-
|style="background:#FFFFFF;"| N|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|NB||P||1910||Mülenen – Niesen Kulm||
|-
|style="background:#FFFFFF;"| O|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| P|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|PBZ||P||1889||Zürich, Central – Hochschulen||
|-
|style="background:#FFFFFF;"| Q|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| R|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|RfB||P||1891||Meiringen RfB – Reichenbachfall||
|-
|RhW||P||1896||Rheineck Ruderbach – Walzenhausen Kurhaus||
|-
|RW||P|| ||Ragaz – Wartenstein||
|-
|style="background:#FFFFFF;"| S|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|SMA||P||1912||Mürren – Almendhubel||
|-
|SMBB||P|| ||St. Moritz – Chantarella – Corviglia||
|-
|SMC||P|| ||Sierre/Siders – Montana Vermala||
|-
|SMtS||P|| ||Saint-Imier – Mont Soleil||
|-
|SSSF||P||1933||Schwyz – Stoos||
|-
|SthB||P||1893||Stans – Stanserhorn||
|-
|style="background:#FFFFFF;"| T|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|TBB||P|| ||Beatenbucht – Beatenberg||
|-
|TLT||P|| ||Saint-Luc – Tignousa||
|-
|TMF||P|| ||Territet – Mont-Fleuri||
|-
|TN-EP||P|| ||Neuchâtel, Ecluse – Plan||
|-
|TN||P|| ||Neuchâtel La Coudre – Chaumont||
|-
|TN||P|| ||Neuchâtel, Gare – Université||
|-
|TPF-NStP||P|| ||Fribourg, Neuveville – St-Pierre||
|-
|TPF-MPF||P|| || Moléson-Village (Gruyères) – Plan-Francey (Moléson) ||
|-
|TPL||P|| ||Lugano, Città – Stazione||
|-
|TSB||P|| ||Treib – Seelisberg||
|-
|TTE||P|| ||Le Châtelard – Château-d'Eau||
|-
|style="background:#FFFFFF;"| U|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| V|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
| VBSG-MSG ||P||1893||St. Gallen, Stadtmitte – St. Georgen||
|-
|VBZ-SR||P|| ||Zürich, Universitätsstrasse – Rigiblick (Zürichberg)||
|-
|style="background:#FFFFFF;"| W|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| X|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| Y|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|style="background:#FFFFFF;"| Z|| colspan="4" style="background:#FFFFFF;"|
|-
|ZBB||P||1907||Schönegg (Zug) – Zugerberg||
|-
|ZSB||P||1980||Zermatt – Sunnegga||
|-
|}

Externí odkazy 
 

 
Lanové dráhy-pozemní
Švýcarsko, pozemní